La Coupe de France de rugby à XIII 1947 est organisée durant la saison 1946-1947, compétition à élimination directe mettant aux prises des clubs de rugby à XIII amateurs et professionnels affiliés à la Fédération française de jeu à XIII (aujourd'hui Fédération française de rugby à XIII). L'édition est remportée par Carcassonne.

Tableau final

Finale - 25 mai 1947

Notes et références

Bibliographie 
Cette bibliographie présente quelques ouvrages de référence. Ceux utilisés pour la rédaction de cet article sont suivis du symbole .
Ouvrages généraux
  

1947
Rugby à XIII en France  en 1946
Rugby à XIII en France  en 1947